Basilika Santo Stefano oder Basilika di Santo Stefano steht für folgende Kirchen in Italien:

 Basilika Santo Stefano (Bologna), Emilia-Romagna
 Basilika Santo Stefano (Canzo), Provinz Como, Lombardei
 Basilika Santo Stefano in Lavagna, Metropolitanstadt Genua, Ligurien, siehe Santo Stefano (Lavagna)
 Basilika di Santo Stefano Maggiore in Mailand, Lombardei
 Basilika di Santo Stefano Rotondo al Celio in Rom, siehe Santo Stefano Rotondo